Masindray (Analamanga), een plaats en gemeente in het district Antananarivo-Avaradrano in de Malagassische regio Analamanga
Masindray (Itasy), een plaats en gemeente in het district Soavinandriana in de Malagassische regio Itasy